Memorial Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Memorial Hall (Connecticut), ID-Nr. 87000802
 Memorial Hall (Delaware), ID-Nr. 82002344
 Memorial Hall (Illinois), ID-Nr. 93000839
 Memorial Hall (Kansas), ID-Nr. 05000554
 Memorial Hall (Maine), ID-Nr. 77000071
 Memorial Hall (Middlesex County, Massachusetts), ID-Nr. 70000685
 Memorial Hall (Norfolk County, Massachusetts), ID-Nr. 83000597
 Memorial Hall (Worcester County, Massachusetts), ID-Nr. 85000983
 Memorial Hall (Montgomery County, Ohio), ID-Nr. 88001062
 Memorial Hall (Pickaway County, Ohio), ID-Nr. 80003211
 Memorial Hall (Pennsylvania), ID-Nr. 76001665
 Memorial Hall (South Carolina), ID-Nr. 89000001
 Memorial Hall (Ashland County, Wisconsin), ID-Nr. 95000503
 Memorial Hall (Racine County, Wisconsin), ID-Nr. 80000177